Анатолий Капустин:
 Капустин, Анатолий Владимирович (род. 1939) — российский политик, депутат Государственной думы I созыва.
 Капустин, Анатолий Трофимович (1939—2020) — оперный певец, тенор, народный артист Украинской ССР.
 Капустин, Анатолий Яковлевич (род. 1954) — доктор наук, профессор.